Liberators – gruppo musicale glam metal statunitense
Liberators: Fighting on Two Fronts in World War II – film documentario del 1992 diretto da Bill Miles
Liberators! – gioco di miniature
Liberatori (Liberators) – personaggi dei fumetti Marvel Comics

Pagine correlate 
The Liberators
Liberator